Горња Ловница може бити:

 Горња Ловница (Рожаје), насељено мјесто у општини Рожаје, Република Црна Гора
 Горња Ловница (Жепче), насељено мјесто у општини Жепче, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ